Chiloé, archipel, eiland en provincie in Chili
Chiloe (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen